Paskiewitsch kann bezeichnen:
 Iwan Fjodorowitsch Paskewitsch (1782–1856), ein russischer Marschall
 ein mutmaßlich nach diesem benanntes Kartenspiel, siehe Ungarisches Tarock